Kiinneq bezeichnet:
 Kiinneq (Berg, Kulusuk) (auch Ilittip Qaava), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kiinneq (Berg, Qeertartivattiaq), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland